Удодов Іван Васильович (1924—1981) — радянський важкоатлет, перший радянський олімпійський чемпіон з важкої атлетики (1952).
 Удодов Олександр Абрамович (1917—1985) — червоноармієць, Герой Радянського СЧоюзу.
 Удодов Олександр Євгенович (1969)  - російський підприємець, девелопер, менеджер, зять Михайла Мішустіна